Carles de Suècia (duc de Västergötland) (1861 - 1951)
 Carles de Suècia (duc d'Östergötland) (1911 - 2003)
 Carles de Suècia o Carles VII Sverkersson
 Carles VIII de Suècia (? - illa Visingsö, 1167), Rei de Suècia (1161 -67) 
 Carles IX (1550 -1611), rei de Suècia (1604-11) 
 Carles X de Suècia (Nyköping, 1622 -Göteborg , 1660), rei de Suècia (1654 -60), Duc de Bremen i Príncep de Verden i comte del Palatinat-Kleeburg 
 Carles XI (Estocolm, 1655 - 1697), rei de Suècia (1660-1697), duc de Bremen i príncep de Verden (1660-1697), així com duc del Palatinat-Zweibrücken (1681-1697) 
 Carles XII de Suècia (1682 – 1718), rei de Suècia (1697 -1718 
 Carles XIII de Suècia (Estocolm, 1748 - 1818), rei de Suècia (1809 -18), i de Noruega (1814-18) 
 Carles XIV 
 Carles XV de Suècia (Estocolm, 1826 - Malmö, 1872), Rei de Suècia i de Noruega, tercer sobirà suec de la dinastia Bernadotte